LNM steht für:

 die Luftseilbahn Niederurnen-Morgenholz
 Lebanese National Movement, die Libanesische Nationalbewegung
 den IATA-Code von Langimar, Papua-Neuguinea

LNM